Victor Leydet (1861-1904), pittore francese
 Victor Leydet (1845-1908), politico francese
 Victor Leydet (1910-?), partigiano francese